Ruta 4 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 4 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 4 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 4 (Uruguay)